John Ashley (1934 - 1997) : Acteur américain
 John Ashley (1930 - 2008) : Joueur et arbitre canadien de hockey sur glace.